INS „Sufa” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty izraelskiej marynarki wojennej:
 „Sufa” – kuter rakietowy typu Saar 3 z okresu zimnej wojny, w służbie w latach 1970–1992
 „Sufa” – kuter rakietowy typu Saar 4,5 z początku XXI wieku, w służbie od 2002 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy izraelskich okrętów